Ce nom  :
 désigne un groupe de musique américain The City Slickers.
 est le titre original du film La Vie, l'Amour, les Vaches avec Billy Crystal (1991).